Борхт:

 Борхт, Питер ван дер (1604—1631) — фламандский живописец и гравёр барокко.
 Борхт, Рихард ван дер (1861—1926) — немецкий экономист и статистик; президент Имперского статистического бюро в Берлине.
 Борхт Старший, Хендрик ван дер (1583—1651) — фламандский живописец и гравёр.

Примечания